Lear peut faire référence : 

 au roi Lear, personnage principal de la tragédie du même nom de William Shakespeare, adaptée à maintes reprises :

Musique 
 Le roi Lear ouverture symphonique d'Hector Berlioz, (1831)
 Re Lear, livret de Salvatore Cammarano et Antonio Somma pour le projet d'opéra (inabouti) de Giuseppe Verdi ;
 Re Lear, opéra de Vito Frazzi sur un livret de Giovanni Papini (1939) ;
 Lear, opéra d'Aribert Reimann (1978) ;

Cinéma 
 King Lear, est un film de J. Stuart Blackton et William V. Ranous (1909),
 Le Roi Lear, est un film de Gerolamo Lo Savio (1910),
 Le Roi Lear au village, est un film muet français  réalisé par Louis Feuillade, sorti en 1911 ;
 King Lear, est un film d'Ernest C. Warde (1916),
 Le Roi Lear, est un film de Grigori Kozintsev (1971),
 King Lear, est un film de Peter Brook (1971),
 King Lear, est un film de Steven Rumbelow (1976),
 The Tragedy of King Lear, est un film d'Alan Cooke (1982),
 King Lear, est un film de Jean-Luc Godard (1987),
 King Lear, est un film de Brian Blessed et Tony Rotherham (1999),
 King Lear, est un film de Ernst Kaufmann (2000),

Télévision 
 King Lear, est un téléfilm de Royston Morley (1948),
 Le Roi Lear, est un téléfilm de Jean Kerchbron (1965),
 Le Roi Lear, est un téléfilm de Jean-Marie Coldefy (1981),
 Le Roi Lear, est un téléfilm de Jonathan Miller (1982),
 Le Roi Lear, est un téléfilm de Michael Elliott (1983),
 Le Roi Lear, est un téléfilm de captation pour la télévision par Don Kent à l'Odéon-Théâtre de l'Europe (2007),
 King Lear, est un téléfilm de Trevor Nunn (2008).

Personnes 

 Alan Lear (1953-2008), dramaturge écossais.
 Amanda Lear (1939-), chanteuse, actrice et animatrice de télévision française.
 Edward Lear (1812-1888), écrivain, illustrateur et ornithologue britannique, connu pour sa poésie.
 Evelyn Lear (1926-2012), chanteuse soprano américaine.
 Geoff Lear (1970-), joueur de basket-ball américain, naturalisé français, 
 Norman Lear (1922-), producteur, scénariste, réalisateur et acteur américain.
 William P. Lear, ingénieur et industriel aéronautique américain, créateur des premiers pilotes automatiques pour avions à réaction et de la famille des biréacteurs d'affaire Learjet
Léar est également le pseudonyme d'Albert Kirchner, pornographe et propagandiste catholique

Autres 
 Lear Corporation, un manufacturier automobile.
 Ara de Lear, genre d'Anodorhynchus
 Maxime Van Lear plus connu sous le nom de Maxime, humoriste français
 Un roi Lear des steppes, une nouvelle d'Ivan Tourgueniev (1870).

Homonymie de titre